Батський ярус бат – в геології верхній (третій знизу) ярус середнього відділу юрської системи. 

 Аделард Батський (лат. Adelard of Bath; близько 1080 — близько 1160) — англійський філософ-схоласт.